Christian Winther ist der Name folgender Personen:

* Christian Winther (Schriftsteller) (1796–1876), dänischer Schriftsteller
 Christian Winther (Journalist) (1914–1990), dänischer Journalist
 Christian Winther (Musiker), dänischer Jazz-Musiker 

Siehe auch
Christian Winter